Рустемов — фамилия. Известные носители:
 Рустемов, Александр (род. 1973) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Рустемов, Ерболат Еришбайулы (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Рустемов, Таштемир (1906—1943) — Герой Советского Союза.